De nombreuses œuvres portent ce titre, parmi lesquelles :
 Les Oiseaux, comédie d'Aristophane (414 av. J.-C.) ;
 Les Oiseaux, suite pour petit orchestre d'Ottorino Respighi (1933) ;
 Les Oiseaux, nouvelle de Daphne du Maurier (1952) ;
 Les Oiseaux, film d'Alfred Hitchcock, adaptation de cette nouvelle (1963) ;
 Les Oiseaux, peinture de Georges Braque décorant le plafond de la salle Henry II du musée du Louvre (1952-1953) ;
 Les Oiseaux 2, téléfilm de Rick Rosenthal (1994) ;
 Les Oiseaux, album des Têtes Raides (1992).

Voir aussi 
 Oiseaux, recueil de poèmes de Saint-John Perse
 Ensemble scolaire Notre-Dame « Les Oiseaux » à Verneuil-sur-Seine
 Ensemble scolaire Notre-Dame des Oiseaux à Paris